Выборы мэра Благовещенска 2014 года — выборы состоявшиеся в единый день голосования 14 сентября 2014 года на территории административного центра Амурской области — Благовещенск.

Победу одержал исполняющий обязанности Главы администрации Благовещенска — Александр Козлов с результатом 38,68 % голосов избирателей.

Это были первые (после 2009 года) прямые выборы мэра города после упразднения данной формы избрания в 2010 году, а также последние выборы мэра с очередным упразднением в 2015 году..

Предшествующие события

Выдвижение и регистрации кандидатов

Кандидаты 
В выборах принимали участие Александр Аболмасов (от партии «Патриоты России»); Иван Абрамов (от ЛДПР); Наталья Калинина (от партии «Яблоко»); Александр Козлов (от партии «Единая Россия»); Сергей Левицкий (самовыдвижение);  Игорь Марьин (от партии «Справедливая Россия»); Татьяна Ракутина (от КПРФ); Игорь Чеглаков (от партии «Российская партия пенсионеров за справедливость»). 

Также кандидатами пытались стать Валерий Вощевоз (от «Партии ветеранов России»); Евгений Пасканный; Виктор Черемисин (оба самовыдвиженцы), однако по разным причинам они сошли с предвыборной гонки.

Программа кандидатов

Итоги выборов 
В выборах приняли участие 46 186 человек, таким образом явка избирателей составила 26,86 %.

Выборы выиграл исполняющий обязанности главы администрации Благовещенска Александр Козлов, набравший 38,68 % голосов избирателей. 19 сентября состоялась его инаугурация.

См. также 
 Выборы в регионах России (2014)
 Единый день голосования 14 сентября 2014 года

Примечания

Ссылки 
 

Благовещенск
Выборы мэров в Российской Федерации
Муниципальные выборы в Амурской области
2010-е годы в Амурской области